Het wereldkampioenschap korfbal 2003 werd gehouden in verschillende Nederlandse steden. Vanaf de groepsfase werd gespeeld in Rotterdam. Een recordaantal van zestien teams deden mee aan het toernooi dat voor de zevende keer werd gehouden. Het Nederlands korfbalteam won opnieuw in de finale van het Belgisch korfbalteam.

Kwalificatie 

Vanwege een mondiale vertegenwoordiging nodigde de IKF de volgende 16 teams uit:

Europa: Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Groot-Brittannië, Portugal, Catalonië, Slowakije, Hongarije, Polen en Armenië.
Azië / Oceanië: Chinees Taipei, Australië, India en Japan
Afrika / Noord-, Midden- en Zuid-Amerika: Zuid-Afrika

Opzet 

Tijdens dit toernooi werd gestreden in een A- en B-groep. In de A-groep werd gespeeld om de plaatsen 1 tot en met 8. In de B-groep om de plaatsen 9 tot en met 16.

De IKF besloot om zes landen, gebaseerd op de uitslag van het voorgaande continentaal toernooi direct te plaatsen in de A-groep. Dit waren de top vier van het Europees kampioenschap, Nederland, Tsjechië, België en Duitsland en de top twee van Azië / Oceanië, Chinees Taipei en Australië.

Vier landen werden direct in de B-groep geplaatst; Armenië, Japan, Polen en Slowakije.

De overige zes landen speelden in een voorronde in Zeeland, verdeeld over twee groepen. De winnaar van elke groep ging door naar de A-groep, de andere twee landen naar de B-groep.

Voorrondes
De groepwinnaars van de voorrondes plaatsen zich voor de A-groepen in de groepenronde. De andere twee teams spelen in de B-groepen.

Groep I

Groep II

Groepsfase

Groep A-I

Groep A-II

Groep B-I

Groep B-II

Halve finales

Om plaats 5-8

Om plaats 1-4

Finalewedstrijden

Om plaats 15-16

Om plaats 13-14

Om plaats 11-12

Om plaats 9-10

Om plaats 7-8

Om plaats 5-6

Om plaats 3-4

Om plaats 1-2

Eindstand WK 2003

Kampioen

Externe links
 Internationale korfbalorganisatie

Wereldkampioenschap korfbal
Korfbal in 2003
Korfbal 2003
Sportevenement in Rotterdam